Voci fuori campo (The Accidental) – romanzo di Ali Smith del 2004
 Voci fuori campo (The Middle Sin) – romanzo di Merline Lovelace

Pagine correlate 
 Fuori campo (cinema)